Іроквой або Іроквой (, що буквально перекладається як Ірокез) — назва низки георгафічних об'єктів у Північній Америці.

Іроквай (округ, Іллінойс) — округ, штат Іллінойс
 Іроквой — місто, штат Південна Дакота
 Іроквой — селище, штат Іллінойс
 Іроквой — невеличка річка, притока річки Канкакі в американському штаті Індіана

Іроквой — велике плато на шельфовому льодовику Ронне-Фільхнера в горах Пенсакола в Антарктиці

Див. також 
 Ірокез